Blackford puede referirse a:

 Blackford (Australia)
 Blackford (Kentucky), Estados Unidos

Escocia 
 Blackford (Dumfries and Galloway)
 Blackford (Edimburgo)
 Blackford (Perth and Kinross)

Inglaterra 
 Blackford (Cumbria)
 Blackford (Shropshire)
 Blackford (Sedgemoor), Somerset
 Blackford (Somerset West and Taunton), Somerset
 Blackford (South Somerset), Somerset